Белград, как и любой другой мегаполис, имеет развитую сеть дорог с курсирующими по ним различными видами общественного и частного транспорта. Общественный городской транспорт Белграда включает автобусы (118 городских линий и более 300 пригородных линий), трамваи (12 линий) и троллейбусы (8 линий).Сегодня Белград славится своими пробками, поскольку дорожная сеть недостаточно развита для удовлетворения потребностей города. Существует острая проблема нехватки мостов. Белград является одним из немногих европейских городов-миллионников без системы метро.

Городской транспорт 

Общественный транспорт в Белграде включает в себя автобусы, трамваи и троллейбусы. Несмотря на это, планируется строительство лёгкого метро, ​​реализация этого проекта еще нё началась. Таким образом, Белград имеет проблемы с пробками, особенно во второй половине дня в час пик.

Транспортные средства являются собственностью местной общественной транспортной компании ГТК «Белград» или частных компаний, которые занимаются только автобусами. Билеты на транспорт можно приобрести в ряде киосков по всему городу. Разовый билет можно приобрести у водителя по более высокой цене и вернуть его обратно сразу при входе. Также можно приобрести месячные билеты, которые действительны для неограниченного числа поездок в течение месяца на всех линиях, охватываемых интегрированной тарифной системой.

Автобус 

Автобусные линии обслуживаются 8 основными перевозчиками:

 Городская транспортная компания (ГТК «Белград»)
 Арива
 Банбус
 Тамнава Транс
 Думеко
 Джурдич

ГТК «Белград» принадлежит городу, и эти автобусы часто называют «городскими» или «государственными». Эта компания была единственной, занимавшейся перевозкой до середины 1990-х, когда официально появились и другие перевозчики (частные). На городском уровне существует 141 дневных и 27 ночных линий. Ночные рейсы выполняют исключительно «частные» автобусы.

Трамвай и троллейбус 

Первый трамвай на улицах Белграда появился в 1892 году. На сегодняшний день существует 11 трамвайных и 7 троллейбусных линий, все принадлежат ГТК «Белград».

Маршрутки 
Микроавтобусы являются новыми транспортными средствами в Белграде, они появились в 2007 году. На сегодняшний день существует 7 маршрутов с тегом E перед номером маршрута. Этот вид общественного транспорта имеет более высокое качество. Маршрутки перевозят меньше пассажиров, быстрее и оснащены кондиционерами. Однако, цена билета на маршрутку выше чем на автобус. Существует также специальный микроавтобус линии A1, которая проходит от площади Славия до аэропорта Николы Теслы.

Рельсовый транспорт

Легкорельсовый транспорт 
Система легкорельсового транспорта, или так называемого лёгкого метро, была принята в качестве альтернативы дорогостоящей классической системе метро. Официальное название: Белградское лёгкое метро. Предполагается строительство трёх линий с пересадочными узлами в центре города. Исследования показывают, что пропускная способность этого проекта будет недостаточной для города такого размера.

Городская железная дорога 

1 сентября 2010 года была введена в эксплуатацию городская электричка БГ ВОЗ, которая использует существующую железную дорогу. Сначала город эксплуатировал железную дорогу между станциями Новый Белград и Панчевский мост, а уже 15 апреля 2011 движение было продлено в районы Земун и Батайница (крайние северо-западные районы Белграда), таким образом длина эксплуатируемого участка составила 23 километра. Пропускная способность городской железной дороги составляет около 2700 пассажиров в час, и планируется, что во время часа пик, интервал между поездами будет составлять 15 минут.

Метро 

В 2021 году в городе начали строительные работы метро, завершение которого планируется в 2030 году. Строительство началось в районе Макишко-Поле на западной окраине города.

Примечания

Литература 
 Владимир Божичковић, Београд као саобраћајни чвор, Годишњак града Београда XIX, Београд 1972, 317-330.